Tegnér henviser til blandt andre:

 Alice Tegnér, komponist
 Elof Tegnér, historiker
 Esaias Tegnér, biskop og digter
 Esaias Tegnér den yngre, sprogforskere

Svenske efternavne